Турбаслинский сельсовет — многозначный термин.

 Турбаслинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Иглинском районе Башкортостана.
 Турбаслинский сельсовет — административно-территориальная единица; входит в состав города республиканского значения Уфа.